«Революция» — телесериал от Netflix, премьера которого состоялась в октябре 2020 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит во Франции в конце XVIII века. В стране появляется таинственный вирус, который делает кровь аристократов голубой и заставляет их убивать простолюдинов. В числе героев — врач Жозеф Гильотен, именем которого была названа гильотина.

Производство 
Съёмки сериала проходили во Франции в 2019 году. Премьера состоялась 16 октября 2020 года.

Примечания 

Телесериалы 2020 года
Мистические телесериалы Франции